Chocolate kan syfta på,

 Chocolate (sång av Kylie Minogue)
 Chocolate (udde), udde i Antarktis.

Se även
Chocolat, film från 2000
Chocolat (musikgrupp)